

Pessoas
Frasco de Dewar
James Dewar
Mario Dewar Barrett
Thomas Dewar

Localidades

Dewar (Oklahoma)

Outros
9420 Dewar - um asteroide

Desambiguação